Кошаков — фамилия; имеет женскую форму Кошакова.
 Кошаков, Аникей (начало XVII века) — марийский сотенный князь, управлял Ветлужской волостью Галицкого уезда.
 Кошаков, Григорий Михайлович (1919—2016) — участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.